Gemuruh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gemuruh, Banjarnegara, by, 
 Gemuruh, Purbalingga, by, 
 Gumuruh, Bandung, by, 
 Gumuruh, Lebak, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar